Kwango folyó, a Kongói Demokratikus Köztársaság folyója
Kwango tartomány, a Kongói Demokratikus Köztársaság tartománya a 2006-os alkotmány 2009. februári hatályba lépése után